Il Manto Giubilare di Papa Giovanni Paolo II è un paramento liturgico realizzato per il Pontefice in occasione del Giubileo del 2000.

Descrizione
Nel 1998 il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II indisse il ventiquattresimo Giubileo Ordinario della Chiesa Cattolica per l’anno 2000; per la sua posizione di transizione dal secondo al terzo millennio ebbe fin da subito l’appellativo di “Grande”.
 
Fulcro del Grande Giubileo fu il suo inizio, e del suo inizio la celebrazione dell'apertura della Porta Santa evento in cui, visivamente espresso nell’immagine dell'anziano Pontefice inginocchiato, il secondo millennio tramontava e il terzo sorgeva.

Gli Industriali Tessili di Prato vollero donare alla Santa Sede i tessuti necessari alla confezione delle numerosissime vesti sacre necessarie alle Celebrazioni Giubilari nonché quelle destinate al Santo Padre nel Rito di apertura del Giubileo.
 
I Pratesi si impegnarono anche a finanziare la confezione dei nuovi paramenti necessari per Celebrazione di Apertura del Grande Giubileo nella Notte del Natale 1999.

 
La confezione di tutti i paramenti per le celebrazioni giubilari – più di 4000 capi – e di quelli particolari dell'Apertura della Porta Santa fu affidata dall’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice (ovvero da Mons. Piero Marini, Capo dell’Ufficio e Maestro delle Celebrazioni) a Stefano Zanella e a Gianluca Scattolin. 
 
Lasciati liberi nella progettazione gli autori idearono un nuovo tessuto che recepisse potenti immagini cosmologiche e che fosse come un'icona, un affresco dell'evento che si stava compiendo, da porre sulle spalle del Vicario di Cristo del momento più glorioso del suo Pontificato. 
 
I temi teologici e antropologici ispiratori del Manto furono quindi il cosmo, l'uomo, il Redentore e la fine del tempo e i suoi colori il blu, il rosso e l'oro, da sempre colori iconici del Salvator Mundi.
 
Il manto, ideato quale icona del cosmo e della storia personale ed universale, è chiuso da un sigillo. È la Città Santa descritta nell'Apocalisse di Giovanni, con l'Agnello immolato sull'altare dal cui petto sgorga una pioggia di sangue che irrora il cosmo e redime l’intero universo.
 
Il gioiello di chiusura, chiamato liturgicamente “razionale” è stato anch'esso ideato dagli autori del manto – nella sua forma rotonda ed insieme quadrata e nella disposizione delle pietre - proprio perché ne costituisce il sigillo e iconograficamente lo completa. Fu realizzato a Parigi dal Maestro Goudji, uno dei più grandi orefici viventi.
 
Il tessuto così realizzato, a causa dei disegni antagonisti e specialmente dei colori primari saturi e violenti, induce nell'osservatore un effetto ipnotico a cui è difficile sottrarsi; si intuisce che non sia solo un mero disegno tessile ma che veicoli un messaggio drammatico.
 
Come in seguito disse Monsignor Marini: “nessuno ricorda quel che il Papa disse in quella Notte, tutti ricordano com’era vestito”!
 
Negli ambienti sensibili sia ecclesiastici che laici il Manto fu accolto con differenti sentimenti di meraviglia, di interesse, di curiosità, di compiacimento e anche di perplessità o di vera avversione, ma sempre di considerazione per l'audacia espressiva posta in atto e di stupore per il riscontro mediatico ottenuto.
 
Chi all’epoca dei fatti aveva l’età della ragione ancora oggi ne conserva il ricordo. 
 
Stefano Zanella e Mons. Piero Marini ebbero sempre ed hanno tutt'ora un ottimo accordo lavorativo e personale. Zanella, qualche tempo prima della Celebrazione di Apertura del Giubileo, nel fervore dell'attività preparatoria fece una richiesta a Monsignor Marini.
 
In considerazione dell'aiuto fornito alla Santa Sede nel quantificare il dono di tutto il tessuto necessario alla confezione dei più di 4000 capi dei paramenti giubilari (e di quelli del Santo Padre), del risparmio nella confezione di questi ultimi interamente donata dall'Unione Industriali Tessili di Prato, Stefano chiese di poter ricevere in dono come ricordo il Manto e la Stola utilizzati dal Papa Giovanni Paolo II per l'apertura della Porta Santa della Basilica Vaticana.

Monsignor Marini acconsentì a patto che Zanella confezionasse gratuitamente un ulteriore esemplare per il futuro possibile uso da parte del Papa. 
 
Il dono del Manto Giubilare fu perfezionato con biglietto autografo di Mons. Piero Marini il 4 gennaio 2000 e recentemente riconfermato con Sua memoria del 31 marzo 2021.
 
Nel 2016 fu richiesta una prima valutazione del Manto Giubilare che giunse all’attuale livello di stima mediante expertise stilato dal Prof. Dott. Bernard Berthod di Lione, pubblicista, membro dell’Unesco, membro del Collegio dei 100 saggi per la ricostruzione di Notre Dame e già Consultore del Dicastero Vaticano per i Beni Culturali della Chiesa, nonché massimo esperto internazionale della paramentaria sacra e profana.
 
L’expertise fu redatto in forma legale il 26 giugno 2019 con procedura notarile del Dott. Antoine Berard, Commissaire Priseur in Lione.
 
Attualmente, considerati gli eventi degli ultimi anni, siamo stati invitati ad una complessiva rivalutazione del bene e degli oggetti connessi (razionale e mitra), che si farà quanto prima sempre mediante procedura di expertise legale.
 
Il Manto Giubilare, già di proprietà personale di Stefano Zanella, in previsione di una maggior tutela e valorizzazione anche economica, è stato conferito al Trust Decima Regio che ne è l’attuale proprietario.

Storia del Manto Giubilare di Giovanni Paolo II

La profezia di Stefan Wyszynski 
Il 16 ottobre 1978 il Cardinale Arcivescovo di Cracovia Karol Wojtyla fu eletto Papa assumendo il nome pontificale di Giovanni Paolo II. Essendo nato il 18 maggio 1920 aveva allora 58 anni e ne mancavano 22 all'anno 2000.In alcune pagine del suo testamento, redatte dopo l'apertura del Grande Giubileo, Giovanni Paolo II riportò le parole con cui il Cardinal Primate di Polonia, l'Arcivescovo di Varsavia Stefan Wyszynski si rivolse a lui appena eletto Romano Pontefice: "tu hai il compito di condurre la Chiesa nel nuovo millennio", e benché allora il Papa fosse relativamente giovane e in ottima salute immaginare un pontificato di 22 anni era all'epoca decisamente audace. La "profezia" del Cardinal Primate fu messa in serio dubbio nell'attentato subito da Giovanni Paolo II il 13 Maggio 1981, evento che portò il Papa ad un passo dalla morte e poi dal suo stato organico rapidamente deterioratosi nei mesi ed anni successivi.Tuttavia, pur con numerosi problemi di salute Karol Wojtyla fu presente il 25 Dicembre 1999 all'appuntamento profetizzato due decenni prima dal Primate di Polonia. E non solo oltrepassò quella Porta Santa, varco insieme fisico e cronologico della storia del Mondo, della Chiesa e Suo personale, ma lo oltrepassò di ben cinque anni, accompagnando appunto la Chiesa nei primissimi anni del terzo millennio.Il Papa si spense infatti il 2 Aprile 2005, mancando 46 giorni prima al suo ottantacinquesimo compleanno.

Spazio, tempo, creazione, redenzione e apocalisse. L'indizione del Giubileo 
Il primo luogo di relazione di Dio con l'Uomo è il cosmo ovvero lo spazio e il tempo; già l'universo, governato da potenti Signori Spirituali, con la sua inintelligibile complessità fisica e metafisica costituisce una liturgia che parla del Divino in ogni sua parte e nel suo insieme.

Nelle dimensioni dello spazio e del tempo si realizzano la creazione dell'Uomo, la sua caduta, il lungo percorso della sua redenzione ed infine la pienezza di quei "tempi" in cui con l'avvento del Redemptor Mundi, la redenzione infine si compie. Il tempo scorrerà fino alla seconda venuta del Redentore il quale nella veste di Giudice Universale concluderà l'esperienza dell'umanità e di ogni singolo uomo, ricapitolando le dimensioni del tempo e dello spazio. Quando spazio e tempo cesseranno resterà la Città Santa del cielo, il luogo metafisico perfetto, in cui tutto è compiuto.

Lo spazio e il tempo cosmici sono il luogo teologico dell'incontro di Dio con ogni uomo, di qualsiasi epoca, luogo, etnia e fede.Lo spazio e il tempo dei credenti nel Redentore, venturo e venuto, sono il luogo teologico della salvezza.

La Chiesa contempla estatica le tappe dello svolgersi del tempo ben comprendendone l'eminente natura teologale, ne ha cura correggendo le imperfezioni del suo computo, lo utilizza per la scansione delle sue feste, lo celebra nell'anno liturgico, lo segnala nei giubilei dei quadranti dei secoli e - per la prima volta nella sua storia - nel passaggio tra due millenni, calcolati della nascita del Salvator Mundi.

L'attesa nei decenni immediatamente precedenti l'anno 2000 fu per la Chiesa e per il Mondo consapevolezza di eventi cosmici e di tappe cruciali nella storia umana, come già interpretarono gli uomini all'inizio del primo millennio e nel transito tra il primo e il secondo.Questo confine millenario fu interpretato dalla Chiesa come una sorta di volano verso cui la Chiesa misurò il percorso compiuto e da cui trasse ispirazione e vigore per quello da fare; nel farlo chiamò a testimone il mondo intero e indisse il Grande Giubileo.

Omphalos del Giubileo fu il suo inizio, e del suo inizio la celebrazione dell'apertura della Porta Santa attraverso la quale, nella Persona dell'anziano Pontefice inginocchiato, il secondo millennio si compiva e il terzo sorgeva al cospetto di Dio Onnipotente; agli eventi di quella notte straordinaria assistettero turbe di angeli e folle di uomini.

L'iniziativa di Prato 
Nel luglio dell'anno 1999 una delegazione della Città di Prato (Italia) fu ricevuta dal Maestro delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice, Mons. Piero Marini. Facevano parte della delegazione il Vescovo di Prato, Mons. Gastone Simoni, il Presidente dell'Unione Industriali Tessili di Prato, Paolo Sarti, il Direttore Generale, Fabrizio Fabrini, il Direttore dell'Ufficio Comunicazioni Antonio Peduzzi e il Consigliere Franco Baroncelli; alla riunione fu convocato anche Stefano Zanella in qualità di consultore personale di Mons.Marini. La città di Prato intendeva donare alla Santa Sede i tessuti necessari alla confezione delle numerosissime vesti sacre necessarie alle Celebrazioni Giubilari nonché per quelle destinate al Santo Padre nella cerimonia di apertura del Giubileo.Stefano Zanella fece un rapido conto dell’enorme metraggio necessario, 16.000 metri di pura lana vergine a quattro capi ritorti per i grandi numeri dei paramenti delle celebrazioni giubilari e il particolare tessuto jacquard per le vesti del Papa, che alla fine sarà prodotto in due pezze da 11 e 27 metri per il modulo maggiore e una da 14 metri per quello minore.

I pratesi si impegnarono anche a finanziare la confezione dei nuovi paramenti necessari per Celebrazione di Inaugurazione del Giubileo nella Notte dell’imminente Natale, che furono:

 Il Manto, la stola e la mitra per il Santo Padre, da utilizzare nella celebrazione di Apertura della Porta Santa.
 La casula e il pallio di nuova foggia da utilizzare per la celebrazione della Messa di Natale che sarebbe seguita.
 Due dalmatiche coordinate di solo tessuto giubilare per i diaconi celebranti.
 Due dalmatiche coordinate in lana con inserti di tessuto giubilare per i diaconi assistenti.
 Cinquanta casule in lana con inserti del tessuto giubilare per i Cardinali concelebranti.
 Cinquanta mitre in lana bianca con inserti del tessuto giubilare per i medesimi Cardinali Concelebranti.

La confezione di tutti i paramenti per le celebrazioni giubilari, più di 4000 capi, e di quelli particolari dell'Apertura della Porta Santa fu affidata a Stefano Zanella e a Gianluca Scattolin. L'Unione Industriali Tessili di Prato finanziò quant'era stato concordato.

La preparazione delle Vesti Giubilari 
Come sovente accade i questi casi, la tempistica di progettazione del disegno tessile e la conseguente tessitura, tra ideazione, ripensamenti e prove fu assai lunga e le pezze furono consegnate a Stefano Zanella e Gianluca Scattolin solo alla fine di novembre 1999, un mese appena dalla data di inizio del Giubileo. Fu un mese di lavoro intensissimo ma si riuscì a completare tutto. Il 23 dicembre 1999, antivigilia di Natale, Stefano Zanella e Gianluca Scattolin scesero in auto da Treviso a Roma per consegnare. La sera di fermarono a Prato e nell'abitazione del Presidente dell'Unione Industriali Tessili di Prato, Paolo Sarti, furono apposte all'interno del piviale e della stola i sigilli, le epigrafi le date e le firme degli autori ovvero Stefano Zanella e Gianluca Scattolin, e del donatore ovvero il Presidente Paolo Sarti per l'Unione Industriali Tessili Pratesi.Impressi tali segni identificativi i bordi del piviale e della stola furono cuciti da Gianluca Scattolin e il giorno dopo, 24 dicembre 1999 vigilia di Natale, Stefano Zanella, Gianluca Scattolin e Paolo Sarti si recarono alle ore 11,00 nell'Ufficio del Maestro delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice, Mons. Piero Marini e consegnarono tutte le vesti che sarebbero state indossate dodici ore più tardi in quello stesso giorno. Tutti i paramenti consegnati furono indossati tranne la mitra preparata per il Santo Padre ritenuta troppo pesante (e sostituita con un'altra antecedente sempre di Zanella/Scattolin) e la casula per la Messa, giudicata troppo impegnativa dal Segretario Personale del Papa Mons. Stanislaw Dziwisz.

Il progetto teologico e iconologico del Manto Giubilare 
L'occasione era straordinaria e tale doveva essere anche la veste del Papa. Le indicazioni al riguardo - si dice del medesimo Pontefice al suo Maestro delle Celebrazioni Mons. Piero Marini - furono che il Manto non dovesse essere bianco come da secolare tradizione ma policromo, e così fu disposto.

Lasciati liberi di progettare con quest'unica indicazione tematica, gli autori idearono un tessuto che recepisse le potenti immagini cosmologiche sopra esposte e che fosse come un'icona, un affresco dell'evento che si stava compiendo, da porre sulle spalle del Vicario di Cristo del momento più glorioso del suo Pontificato.

I temi teologici ispiratori del Manto furono quindi il cosmo, l'uomo, il Redentore e la fine del tempo e i suoi colori il blu, il rosso e l'oro, da sempre colori iconici del Salvator Mundi. Il disegno tessile concepì il blu come il cosmo/tempo, profondo e infinito, l'oro descrisse la porta - quella Santa aperta dal Pontefice, quella del passaggio dalla vita terrena a quella celeste, quella dell'anima in cui irrompe la grazia divina - e il rosso evocò il Sangue del Redentore, la chiave che spalanca la Porta e ogni porta, e permette l'accesso al Regno dei Cieli.

Il manto, ideato quale icona del cosmo e della storia personale ed universale, è chiuso da un sigillo come lo saranno questo e quelle. È la Città Santa descritta nell'Apocalisse di Giovanni, con l'Agnello immolato sull'altare dal cui petto sgorga una pioggia di sangue che irrora il cosmo e redime l’intero universo.

Il gioiello di chiusura, chiamato liturgicamente razionale o formale, è stato anch'esso ideato - nella forma rotonda ed insieme quadrata e nella disposizione delle pietre - degli autori del manto proprio perché ne era il sigillo e iconograficamente lo perfezionava. Fu realizzato a Parigi dal Maestro Goudji.

Il progetto formale e liturgico del Manto Giubilare 
Mons. Piero Marini, oltre a quella che fosse policromo, diede a Stefano Zanella un'altra indicazione per la progettazione del Manto: "non deve essere un paramento del secondo millennio ma del terzo, qualcosa che non si è mai visto prima, devi esprimere il futuro, non il passato".Stefano Zanella, perfettamente consapevole che nel passato ovvero nella tradizione vi sono molte novità e che dalla tradizione non si può assolutamente prescindere per ideare il futuro, si rivolse ai grandi esempi del passato per la composizione formale del disegno del tessuto del Manto.

Stefano ideò il disegno tessile sovrapponendo due strutture; la prima recepisce lo schema operativo più connaturale alla mente umana, talmente inconsapevole da essere radicato nell'inconscio universale. La predisposizione verso l'ordine.Uno reticolo clatrato ad elementi uguali, replicativi, seriali, ordinali ed in disposizione infinita, nel quale il desiderio di pace psicologica e spirituale anelato da ogni creatura senziente possa ritrovarsi e riposare.Tale disposizione non caotica, immagine terrestre dell'ordine universale, si manifesta ovunque sia nella natura che nell'opera umana; dalle piantagioni alle architetture, nelle biblioteche e nell'incipit della Johannes Passion, nel reticolato degli agrimensori romani e nei templi Egizi e Greci, nelle sale di preghiera delle Moschee, nell'Anfiteatro Flavio, nelle scansioni dei portali gotici e via dicendo giungendo fin nelle minuzie della vita quotidiana, dalle confezioni delle uova ai battistrada delle gomme.Quale icona maggiore dell’intera cultura umana è talmente evidente che nessuno ci fa più caso e tuttavia rende qualsiasi opera inspiegabilmente familiare, conosciuta, intimamente accettabile ed a noi connaturale.

Stabilita questa struttura basilare Stefano ne concepì una seconda, un disegno trasversale ricorrente dall’alto in basso e da destra a sinistra, come di fitta pioggia cadente (il rosso dei rivoli di sangue) sovrapposto e contrastante con il primo disegno, fuori asse, disordinato, libero.

Il tema della celebrazione era l’Apertura della Porta Santa e questa era anche immagine di ogni porta personale, quella di ciascun uomo; nulla di più adatto poteva costituire il disegno basilare dello schema. Fu concepito pertanto un tessuto a molte porte, un polipylon; una contemporanea interpretazione degli antichissimi tessuti a molte croci o polistavrion, che contemplavano la Passione e quelli a molti fiori, il polianthos a rappresentare il Paradiso.Un tale costrutto di porte (o archi) trovò conferma nelle fonti iconografiche che si rivelarono abbondantissime.Ad arcatelle “rovesciate” si trova utilizzato nell'iconografia medievale e rinascimentale per esprimere un capo o un interno in pelliccia quindi pregiato e caldo.Esempi si trovano in Giotto, Beato Angelico, Maestro di San Francesco, Guariento, Benozzo Gozzoli, Ottaviano Nelli, Tommaso da Modena, Pordenone, Van Eyck ecc.In araldica viene definito vajo.Ad arcatelle “dritte” è luogo architettonico universale, riscontrabile ovunque vi siano una serie di archi contigui e disposti in ordini sovrapposti come nella Cattedrale di Laon, nel Palazzo dell’Esposizione Universale di Roma, nell'Arena di Verona o in quella di Arles e via dicendo. Inoltre è comunissimo modulo ornamentale medievale e rinascimentale, dalle case dipinte di Treviso al pavimento della Cattedrale di Ravenna ad altro ancora.Nel Manto Giubilare, il tessuto è confezionato appunto in forma di mantello e questo forma i suoi panneggi a disporsi sul corpo del Pontefice inginocchiato; lo schema si manifesta quindi dritto oppure rovescio o laterale a seconda di come il manto si posa, risultando talvolta architettura, talvolta pelliccia, talvolta ornamento e con ciò apparendo nelle differenti immagini di un'unica visione sacrale.

Le fonti iconologiche del secondo schema, sono più rare ma tutte riconducibili a disegni etnici e popolari arcaici, già riscoperti nella produzione tessile agli albori del XX secolo.Ancor prima e forse più drammaticamente è il disegno delle stigmate di sangue della Sindone di Torino.

Per quanto riguarda la forma sartoriale del Manto non v'era molto da innovare se non ricalcare una tradizione antica e confermata per cui il Manto Papale è un mantello extraliturgico privo di specifiche ornamentazioni e di un unico colore o campo in origine rosso porpora ed in seguito anche bianco. Il Mantum Papale era sprovvisto di aurifregi nei bordi e di scudo (o capino) sul dorso ed era molto più lungo di quanto richiedesse la statura del Pontefice formando un ampio strascico.Purtroppo non fu possibile replicare questo carattere specifico della lunghezza nel Manto Giubilare innanzitutto per il mutato sentire ecclesiastico che mal avrebbe tollerato un così evidente ritorno a forme auliche del passato e poi per le condizioni di salute del Papa che proprio in quel periodo andavano rapidamente aggravandosi e pertanto consigliavano vesti agili e non ingombranti.

Per la fodera fu scelta una tela di pura seta color giallo oro, prodotta a mano in India, discreto omaggio al lavoro di gente semplice e povera. Ci si accorse che la pezza aveva un piccolo buco, un difetto di tessitura poi delicatamente rammendato da un'abile mano, probabilmente di bambino. Quel pezzo di stoffa non fu scartato ma intenzionalmente utilizzato per le vesti papali; si volle così onorare quel piccolo operaio sconosciuto in quel momento solenne.

La ricezione del Manto 
Il tessuto così realizzato, a causa dei disegni antagonisti e specialmente dei colori primari saturi e violenti, induce nell'osservatore un effetto ipnotico a cui è difficile sottrarsi; si intuisce che non sia solo un mero disegno tessile ma che veicoli un messaggio drammatico.

Il tessuto confezionato in forma di Manto, di cui costituisce, insieme al Razionale del Maestro Goudji, unico elemento ornamentale tanto che tessuto e manto coincidono, fu posto sulle spalle dell’anziano Papa in diretta mondiale. Al suo inatteso apparire produsse un effetto dirompente. Molti lo amarono, altrettanti lo odiarono; si impose comunque come un potente dato mediatico al cui commento nessuno poté sottrarsi e nei giorni successivi costituì il tema dominante di ogni servizio giornalistico. Come fu detto in seguito: “nessuno ricorda quel che il Papa disse in quella Notte, tutti ricordano com’era vestito” !

Nelle settimane e nei mesi successivi gli autori del manto - benché rimasti in bassissimo profilo per espressa volontà di Monsignor Marini - furono subissati di lodi e di ingiurie, e se riconosciuti in Vaticano o nelle sue vicinanze furono insultati o congratulati. Col senno di poi possiamo dire che il Manto piacque molto al Mondo e meno alla Chiesa benché vi siano ecclesiastici che a distanza di vent'anni affermano: "di quella notte nulla ricorderemmo se non fosse per quel Manto".

Il desiderio di Monsignor Piero Marini che il Manto fosse qualcosa di futuribile e mai visto prima si era pienamente avverato come testimoniano le espressioni raccolte nella rassegna stampa. Si tratta di un seme posto nell'attualità che è stato appena visto e subito è scomparso e che germinerà chissà quando nel futuro. Argutamente riportava Mons. Marini: "qualcuno ha osservato che non è un paramento del 2000 ma del 2425" per indicare icasticamente il concetto.

Nessuno conosce le reazioni del Santo Padre Giovanni Paolo II. Il Papa non era mai stato particolarmente attento ai paramenti che indossava fidandosi pienamente di Mons. Piero Marini. Oltre a ciò lo stesso Monsignor Marini ha sempre evitato accuratamente di riportare a chiunque le eventuali osservazioni del Santo Padre per dovuta discrezione legata al suo Ufficio e per sua indole personale. Questo silenzio papale permise lo sviluppo di fantasiose leggende vaticane tutt'ora in circolazione.

Solo una volta una collaboratrice dell'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice, a Stefano Zanella che gli esprimeva il suo cruccio di non conoscere l'opinione del Papa gli disse: "tranquillizzati, gli è piaciuto molto". "E tu come lo sai?" chiese Stefano e lei rispose: "Ha invitato a cena Monsignor Marini ,nei giorni successivi all'Apertura del Giubileo, e quando Monsignore gli ha manifestato rincrescimento per le pretestuose polemiche legate all'uso del Manto Giubilare gli ha risposto appoggiandogli la mano sul braccio: ma perché, era bellissimo!". Questo è tutto quel che si sa.

Resta il fatto che in alcuni ambienti specialmente est-europei, e particolarmente polacchi, la reazione fu particolarmente virulenta e questo spiega l'atteggiamento del Segretario Particolare del Papa che, a più di un anno all'evento, pensò di sbarazzarsi del Manto Giubilare proditoriamente regalandolo al Seminario Romano.Si trattò, invero, di un shock notevole, determinato dalla diversità della tradizione di quei paesi particolarmente legati alle tradizioni di un passato troppo recente.

Negli ambienti colti sia ecclesiastici che laici invece il Manto fu accolto con differenti sentimenti di meraviglia, di interesse, di curiosità di compiacimento e anche di perplessità ma sempre di considerazione per l'audacia espressiva posta in atto e di stupore per il riscontro mediatico ottenuto.

L'inganno delle luci, l'epigrafe, il dipinto 
Nel novero delle Grandi Opere che lo Stato Italiano e il Comune di Roma misero in essere in occasione del Grande Giubileo del 2000 v'era anche la rinnovata illuminazione della facciata e dell'atrio della Basilica Vaticana, con particolare attenzione all'Atrio della Basilica stessa in cui si doveva svolgere la cerimonia dell'Apertura della Porta Santa, quella mediaticamente più d'impatto che fu poi trasmessa e ritrasmessa dai media per giorni dopo l'Evento.

L'interno della Basilica non aveva bisogno di ulteriore illuminazione perché era già di recentissima installazione ed era prevalentemente ottenuta con proiettori a luce alogena, quindi la più prossima alla luce solare naturale per quanto riguarda la gradazione e la temperatura adatte ad evidenziare ed esaltare correttamente i colori.

La facciata della Basilica e l'Atrio invece furono illuminate dall'Enel, l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, che offrì gratuitamente la prestazione. Alla fine degli anni '90 dello scorso secolo andava di gran moda un tipo di illuminazione chiamato "a ioduri metallici" e chi ha una certa età certamente se la ricorda. Si trattava di una luce bianchissima e fortissima, onnipresente nelle vetrine dell'epoca che illuminava tutti gli oggetti facendoli apparire o neri o bianchi o nelle gradazione tra le due tinte. Era una soluzione deplorevole e una luce assurdamente innaturale ma di gran moda che era adatta, forse, alle grandi superfici ma certamente non ai particolari. La moda durò qualche anno e poi fu lodevolmente abbandonata per altre soluzioni più umanizzanti.

L'Enel illuminò così la Facciata della Basilica appena restaurata - che apparve improvvisamente bianco azzurra - e l'Atrio, senza comunicare le specifiche dell'illuminazione a chi doveva fare le riprese televisive e le foto. Il regista della trasmissione, Ermanno Olmi, era furibondo e che gli stessi fotografi del Servizio Fotografico dell'Osservatore Romano si precipitarono in studio a cambiare le pellicole perché quelle consuete non erano adatte.

Fu una tragedia, il rosso del manto si spense e divenne grigio, il blu perse profondità e divenne violetto e l'oro assunse una tinta metallica dato che rifletteva la luce presente. Il manto non era più policromo ma viola e così fu percepito dai molti. Quando poi il Papa si spostò all'interno della Basilica Vaticana raggiungendo l'Altare Papale ecco che il manto riapparve nei suoi corretti colori ma intanto il disastro era compiuto.Per recuperare immagini corrette della cerimonia di Apertura i negativi fotografici furono tutti ricalibrati al computer - come dissero i tecnici dell'Osservatore Romano - oppure furono utilizzate delle scansioni dalle immagini televisive, che meglio avevano interpretato la corretta cromia dei colori del Manto. Comunque in tutte le foto del Papa di fronte alla Porta Santa - le più importanti - il Manto apparve viola e questo contrastava con le precise norme liturgiche che stabilivano il bianco o l'oro per le celebrazioni Natalizie.

Spiegare alla gente quel che era successo fu impresa impossibile; Il fatto diede corpo a una delle leggende negative che sorsero sugli autori del Manto, che avessero cioè voluto stravolgere le norme liturgiche per chissà quale sovversivo intento. Quando poi i detrattori andarono a vedere de visu in Sacrestia Pontificia il Manto - ovvero la sua identica replica (MG R1) - esclamarono: "ma non è quello della Notte di Natale" perché solo allora videro i colori reali.

L'apparato fotografico era talmente deprimente che X Regio commissionò nel 2004 al maestro Luigi Rocca di Venezia, un dipinto che rappresentasse il medesimo soggetto delle foto, ovvero il Santo Padre avvolto nel Manto in preghiera sulla soglia della Porta Santa, e che rendesse giustizia ai colori del Manto. Proprio questo dipinto è attualmente l'immagine più accreditata e nota di quel momento storico e viene conservato nella sede di X Regio.

Il dipinto del Maestro Rocca riporta in alto a destra la medesima epigrafe in lingua latina che fu redatta dal Professor Dottor Giuseppe Comotti dell'Università di Verona su istanza di Stefano Zanella per essere incisa sul retro del razionale (il fermaglio di chiusura del Manto) realizzato dal Maestro Goudji. Il testo fu pure impresso all'interno dell'Originale indossato dal Santo Padre insieme allo stemma Papale, alle firme e alle date di autenticazione.

Cosi Recita:
 IN NOCTE NATIVITATIS DOMINI ANNO MCMXCIX

 IOANNES PAULUS EPISCOPUS

 SERVUS SERVORUM DEI

 PATRIARCHALIS BASILICAE VATICANAE

 PORTAM SANCTAM APERIT

 INCIPIENTE ANNO IUBILAEI MM

che significa: "Nella Notte di Natale dell'anno del Signore 1999, Giovanni Paolo Vescovo, Servo dei Servi di Dio, apre la Porta Santa della Patriarcale Basilica Vaticana e da inizio all'Anno del Giubileo del 2000."

Il dono 
Stefano Zanella e Mons. Piero Marini ebbero sempre ed hanno tutt'ora un ottimo accordo lavorativo e personale. Stefano, qualche tempo prima della Celebrazione di Apertura del Giubileo, nel fervore dell'attività preparatoria fece una richiesta a Monsignor Marini. In considerazione dell'aiuto fornito alla Santa Sede nel quantificare il dono di tutto il tessuto necessario alla confezione dei più di 4000 capi dei paramenti giubilari (e a quelli del Santo Padre), del risparmio nella confezione di questi ultimi donata dall'Unione Industriale Tessile di Prato, Stefano chiese di poter ricevere in dono come ricordo il Manto e la Stola utilizzati dal Papa Giovanni Paolo II per l'apertura della Porta Santa della Basilica Vaticana.Monsignor Marini acconsentì a patto che Zanella confezionasse, gratuitamente, un ulteriore esemplare per il futuro possibile uso da parte del Papa. Monsignor Marini consegnò a Stefano Zanella il Manto Giubilare e la Stola, insieme al biglietto che ufficializzava il dono, il 4 gennaio 2000. Il dono fu possibile e giuridicamente valido perché il Vescovo Mons. Marini nella sua funzione di Maestro delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice era Prelato Superiore della Curia Romana (nonché ex officio Protonotario Apostolico durante lo svolgimento del Conclave) e quindi abilitato a acquisire, alienare o donare il vestiario liturgico del Santo Padre in sua esclusiva custodia, uso già praticato in molte altre occasioni in favore di Enti o privati. Nel medesimo mese di gennaio 2000 Stefano Zanella e Gianluca Scattolin confezionarono la copia richiesta e la consegnarono a Monsignor Marini perché fosse custodita nel Sacrario Apostolico.

Le virtù del Manto Giubilare 
Tornato in possesso dell'autore e gelosamente conservato in X Regio negli ultimi vent'anni, il Manto espresse alcune proprietà degne di nota. Innanzitutto, come tutti gli altri paramenti del Santo Padre Giovanni Paolo II tornati in X Regio, sia per modifica che per sostituzione, esso possedeva un odore particolare, non propriamente sgradevole ma neppure un profumo, semplicemente un odore simile a quello tipico di una persona con cui si sia particolarmente intimi, come l'odore della mamma. Questo odore permanente nel tempo permise di far "odorare" il Papa ai visitatori di X Regio, anch'essi stupiti di tale effetto.Dal momento della morte di Giovanni Paolo II, il 2 aprile 2005, l'odore iniziò ad affievolirsi e in circa una settimana scomparve del tutto dal Manto Giubilare e da tutti gli altri paramenti papali. Fece una sua fugace e intensissima riapparizione dopo qualche giorno per brevi istanti, riempiendo i locali dell'atelier e poi se ne andò definitivamente per mai più ripresentarsi.

Prime repliche ed esposizioni 
Come concordato con Monsignor Piero Marini, entro il mese di gennaio 2000 fu confezionata la prima replica (MG R1), quella sostitutiva dell'originale indossato dal Pontefice per un eventuale futuro uso da parte del Papa, evento che poi mai avvenne né con Giovanni Paolo II né con i Successori.

Nel mese seguente, febbraio 2000, fu confezionata la seconda replica (MG R2) destinata al Museo del Tessuto di Prato, richiesta dall'Unione Industriali Pratesi fin dalle intese di luglio 1999 e già compresa nel finanziamento dei paramenti dell'Apertura.

L'ultima esposizione in elenco fu foriera di ulteriori sviluppi. Nell'anno 2001 pervenne istanza ai Musei Vaticani per una grande mostra itinerante negli Stati Uniti concernente oggetti d'arte delle collezioni vaticane. Unico oggetto espressamente richiesto dal Sacrario Apostolico fu il Manto di Apertura del Grande Giubileo del 2000. Poiché ancora era viva l'impressione dell'attentato dell'11 settembre al World Trade Center Monsignor Piero Marini chiese a Stefano Zanella di confezionare una terza e replica del Manto dell'Apertura (MG R3) per inviarla negli Stati Uniti in luogo di quella che già aveva sostituito l'originale indossato (MG R1). Per comprendere quest'ultimo punto bisogna considerare che mentre i Musei Vaticani avrebbero inviato numerosi oggetti di altissimo valore artistico e storico di pertinenza dei Musei medesimi, il Manto sarebbe stato l'unico oggetto di proprietà personale del Pontefice e quindi non solo il più probabile obbiettivo di un attentato ma anche maggiormente foriero di scandalo se fosse stato danneggiato o distrutto. Occorre anche considerare che quando sono esposti oggetti che l'opinione pubblica mette in relazione diretta con il Sommo Pontefice - quali le sue vesti - l'allerta di sicurezza è massima. Quante volte è successo che le vesti papali siano state danneggiate nel momento stesso in cui il Santo Padre le indossava, per procurarsi delle reliquie da parte di devoti e/o squilibrati? Tale era il Manto dell'Apertura, coincidente in quel periodo con l'immagine universale di Giovanni Paolo II, ancora ben impressa nella mente di ognuno. Sorse una complicazione: poiché Monsignor Marini aveva fatto la richiesta troppo a ridosso della data di partenza degli oggetti per gli U.S.A e mancava fisicamente il tempo per confezionare un altro esemplare, per esaudire comunque il suo desiderio Stefano Zanella chiese in prestito al Museo di Prato la sua copia (MG R2) - allora non esposta e custodita in deposito - e la consegnò a Mons. Marini. Quindi MG R2 partì per gli Stati Uniti e MG R1 rimase in un luogo segreto al di fuori del Sacrario Apostolico. Al ritorno dagli U.S.A. nel gennaio 2003 Mons. Marini volle tenere la replica inviata in America, ovvero MG R2, perché trovava comodo averne due per future simili occasioni che si fossero presentate. Di conseguenza nel maggio 2005 Stefano Zanella e Gianluca Scattolin produssero una ulteriore replica (MG R3) per il Museo del Tessuto di Prato che aveva giustamente richiesto in restituzione la MG R2 per l'esposizione al Museo Bagatti Valsecchi di Milano.

L'equivoco Vaticano / Laterano 
Durante l'esposizione al Seminario Romano nel febbraio 2001, il Seminario era stato visitato dal Santo Padre Giovanni Paolo II che vi si recava una volta l'anno per la tradizionale festa della Madonna della Fiducia. Durante il transito per le sale del Seminario il corteo papale passò di fronte all'esposizione e il Segretario Personale del Papa Monsignor Stanislaw Dziwisz, preda di una delle sue estemporanee esternazioni, disse nel suo italiano imperfetto al Rettore del Pontificio Seminario Romano indicando la replica del Manto dell'Apertura: "questo Papa regala voi". A Monsignor Dziwisz il Manto non era mai piaciuto e aveva mal sopportato i malumori dei suoi connazionali polacchi, tra i detrattori più convinti del Manto. Nessuna migliore occasione per liberarsene e contentissimo il Rettore del Seminario di appropriarsene.Tuttavia Monsignor Piero Marini, successivamente contattato dal Rettore non volle esaudire la richiesta per vari motivi: innanzitutto era ben cosciente che quello indicato da Dziwisz non fosse l'originale, in secondo luogo Dziwisz lo aveva prevaricato disponendo del vestiario papale di cui lui solo - o il Papa in persona - poteva disporre, terzo perché erano in calendario altre esposizioni quali quella negli U.S.A a cui la Segreteria di Stato teneva molto. Lasciò passare il tempo e il Rettore non si fece più vivo. Ma si rifece vivo con il suo successore, Mons. Guido Marini che, all'oscuro dei fatti e pure lui non particolarmente entusiasta del Manto, glielo cedette volentieri. Tuttavia gliene consegnò uno a caso poiché né lui, né alcun altro presso l'Ufficio delle Celebrazioni o in Sacrestia Pontificia era più in grado di distinguere, tra le due copie possedute, quale delle due fosse il presunto originale indossato dal Papa, stante che nessuna delle due lo era. Attualmente quindi delle due repliche (MG R1 e MG R2) nessuno sa quale sia in Laterano e quale in Vaticano, entrambi asseriscono che la loro copia è l'originale pur non essendolo nessuna delle due, e gli unici che possono accertarlo sono gli autori ovvero Stefano Zanella e Gianluca Scattolin, che però tutti si guardano bene dall'interpellare.

Ulteriori repliche ed esposizioni 
Dopo questi eventi nel luglio 2018 il costituendo Museo Nazionale Karol Wojtyla e Stefan Wyszynski di Varsavia chiese a X Regio una copia dell'originale per esporla nelle collezioni museali. La copia (MG R5) fu confezionata nel gennaio 2019 e consegnata nel febbraio del medesimo anno. Il 17 ottobre 2019 fu esposta provvisoriamente nella cerimonia di pre-inaugurazione del Museo in presenza del Presidente della Repubblica di Polonia e delle massime autorità dello Stato. Contestualmente X Regio ritenne opportuno confezionare una replica domestica del Manto per uso di sartoria (MG R4), intesa sia come canone delle misure e memoria di confezione una volta che il Manto originale non dovesse essere più nella sua disponibilità, che come esemplare da utilizzare per future esposizioni in modo da salvaguardare l'originale da qualsiasi ulteriore rischio o trauma.

Ubicazione dell'Originale indossato e delle Repliche 
 Originale - In X Regio (Stefano Zanella)
 Replica 1 - In Vaticano o in Laterano
 Replica 2 - In Laterano o in Vaticano
 Replica 3 - Al Museo del Tessuto di Prato
 Replica 4 - Copia domestica in X Regio
 Replica 5 - Al Museo Karol Wojtyla e Stefan Wyszynski di Varsavia

Comparizioni 

 MG R2 - Prato Expo, Firenze, Fortezza da Basso, Febbraio 2000
 MG R1 - Evento indeterminato, Tokio, Marzo 2000
 Originale - Palazzo Steri Facoltà di Architettura. Palermo, 15 Marzo 2000
 MG R2 - Expo America, Mexico City, 28 / 30 Marzo 2000
 MG R2 - Unione Industriale, Milano, 11 Luglio 2000
 MG R2 - Expo Italia/Polska, Varsavia, 23 / 26 Ottobre 2000
 MG R2 - Museo Tessile Campolmi, Prato, 2 Giugno / 31 Dicembre 2000
 MG R1 - Seminario Romano, Roma, 24 Febbraio 2001
 MG R2 - Expo itinerante negli U.S.A. New York, Chicago, San Francisco, Marzo 2002 / Gennaio 2003
 Originale - Exposition "Ils habillent le Pape", Musée de Fourvière, Lyon, 10 Aprile 2005 - 17 Luglio 2005
 MG R3 - Museo Bagatti Valsecchi, Milano, Giugno 2005
 Originale - Exposition "Goudji le Magicien d'Or", Château Royale de Blois, Blois, 26 Maggio / 16 Settembre 2007
 Originale - Exposition "Dies Solemnis - Le Grand Sacre d'Angers", Angers, 17 Settembre 2011 / 8 Gennaio 2012
 Originale - Conferenza stampa di presentazione del Museo Nazionale Giovanni Paolo II e Primate Wyszynski, Varsavia, 15 ottobre 2018.
 MG R4   - Inaugurazione del Museo Giovanni Paolo II e Primate Wyszynski, Varsavia, 17 ottobre 2019. (esposizione permanente).

Cronologia 
 Ottobre 1978 - Elezione di Giovanni Paolo II e profezia del Cardinal Wyszynski.
 Marzo 1987 -  Inizio dell'attività sartoriale di Stefano Zanella.
 Settembre 1993 - Inizio dell'attività sartoriale di Gianluca Scattolin.
 Ottobre 1996 - Inizio della collaborazione tra Stefano Zanella e Gianluca Scattolin con L'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice. 
 Novembre 1998 - Indizione del Grande Giubileo del 2000.https://www.vatican.va
 Luglio 1999 - Riunione con la delegazione di Prato.
 Novembre 1999 - Confezione del Manto Giubilare e degli altri paramenti papali per la celebrazione di Apertura della Porta Santa.
 Gennaio 2000 - Dono del Manto (l'originale indossato dal Papa) a Stefano Zanella.
 Gennaio 2000 - Confezione della prima replica (MG R1).
 Febbraio 2000 - Confezione della seconda replica (MG R2).
 Giugno 2000 - Costituzione di X Regio.
 Settembre 2002 - X Regio si trasferisce nel nuovo atelier di Treviso.
 Aprile 2004 - Quadro di Giovanni Paolo II del Maestro Luigi Rocca.
 Settembre 2004 - Inizio attività sartoriale di Roberto Salvagnin.
 Aprile 2005 - Morte del Santo Padre Giovanni Paolo II.
 Maggio 2005 - Confezione della terza replica (MG R3).
 Giugno 2009 -  X Regio si trasferisce nel nuovo atelier di Quarto d'Altino, Venezia.
 Ottobre 2015 - Apertura dello Show-room X Regio in Roma.
 Ottobre 2015 -  Inizio attività di collaborazione di Roberto Durigutto.
 Gennaio 2019 - Confezione della quarta e della quinta replica (MG R4 e MG R5)
 Giugno 2019 - Expertise Berhod/Berard sul Manto Giubilare.

Rassegna Stampa 
"Il mantello. Tutti hanno notato subito il mantello. I suoi colori, i riflessi. Non si era mai visto un Papa indossare un simile piviale. Riposto ormai nell'armadio della Storia."Fabrizio Roncore – Corriere della Sera – 27.12.1999 

"Del terzo millennio il Papa aveva indosso il grande mantello, luccicante e avveniristico, con rosso scarlatto, blu angelico su base dorata..."Orazio Petrosillo – Il Messaggero – 27.12.1999

"Quel Papa coperto dal suo mantello rutilante di tutti i colori dell'iride..."Eugenio Scalfari – La Repubblica – 27.12.1999

"... l'inatteso di un piviale che sa di mondo – quel mondo che il Papa ha attraversato in lungo e largo – coi suoi blu elettrici, rossi accesi, i suoi ori, quella sua trama di sete colorate e intrecciate che ricorda i mantelli di piume, un che di archetipo: il manto sacrale con cui gli uomini – da sempre – hanno onorato il momento del loro incontro con Dio..."Salvo Ponz de Leon – Gennaio 2000

"Tanti colori che si riuniscono nello stupefacente manto piviale tessuto in oro, che segna l'apparizione regale del Pontefice..."Gad Lerner – La Repubblica – 27.12.1999

"... un manto che pone sulle spalle del Papa i colori della vita..."Il "Giubileo" - Gennaio 2000

"... il rito era carico di simboli universali. Anche il piviale indossato dal Papa, ricchissimo di colori e di sete intrecciate, era segno di universalità.."Famiglia Cristiana – Gennaio 2000

"... e li ha pregato, fasciato dal suo piviale un po' psichedelico, ... il vecchio Papa, nei suoi nuovissimi paramenti in tessuti di blu, oro e rosso..."Marco Politi – La Repubblica – 27.12.1999

"... inaspettata veste nuziale era l'abito di Papa Wojtyla, il piviale sfavillante di riverberi di luce e colori, rimembranze forse, policrome visioni orientali, africane, messicane, i colori di ogni terra proiettate sulla veste nuziale del Pontefice."Domenico del Rio – Avvenire – 28.12.1999

"... il manto di Papa Wojtyla ha prodotto innovazione nella ricerca sia tecnologica del tessuto sia del disegno e siamo interessati a conoscere in profondità quali sono le ragioni, le motivazioni, l'ermeneutica di questo oggetto d'arte..."Prof. Pasquale Culotta – La Sicilia – 16.03.2000
"... sinceramente, miglior interpretazione tecnica non si poteva realizzare... i pochi colori forti, decisi e brillanti per necessità televisive richieste a suo tempo – sicuramente non soliti a vedersi per un così importante tessuto – formano un piviale luminoso, prezioso, interessante."Prof. Carlo Ponzecchi – La Spola – Aprile 2000"... dai pellegrini virtuali e compratori on line. Una buona metà dei pellegrini nel web comprerebbe volentieri il piviale giubilare del Papa... in un “gioco” che coinvolge il 40% di coloro che si connettono a siti religiosi si va alla ricerca del mantello indossato dal Papa. Lo vuole un pellegrino virtuale su due."Il Tirreno – 25.07.2000
"... il mensile “Revue” rivela che la neo-mamma Madonna, popolare rockstar americana prenderebbe per il suo piccolo bambino Rocco la stoffa di pura seta e lurex che il Santo Padre ha indossato durante l'inaugurazione del Giubileo. Secondo il mensile la cantante americana sarebbe rimasta impressionata dalla bellezza del manto indossato da Giovanni Paolo II."La Nazione – 26.08.2000
"... il corpo di Wojtyla, ammantato del famoso piviale luminescente..."Andrea Tornielli – Il Giornale – 16.05.2001
"Di quel manto molto si parlò e si scrisse. Produsse un fenomeno mediatico di rilevante entità – a memoria d'uomo non si ricorda tanta attenzione per un paramento sacro – un nutrito dibattito e una ricca ermeneutica ufficiale... è una veste assolutamente inusuale, realizzata grazie allo studio approfondito della storia dei disegni tessili e delle tipologie di tessuto, della teoria delle forme sartoriali dei paramenti sacri, dell'iconografia classica cristiana e della teologia dei colori."Enrico Lorenzon – Abitare – Luglio 2001

"L'immagine ha fatto il giro del mondo... il Santo Padre è in ginocchio, in preghiera, il corpo rivestito di un piviale i cui colori cangianti irradiano una gioia e una maestà planetarie sul momento più atteso del suo Pontificato... La sorpresa è immensa: il Papa sembra vestito di fiamme che offrono una tale quantità di luce da rendere percepibile a un miliardo d'individui piazzati davanti al loro schermo televisivo l'infinito disceso nel cuore della messa."Stephane Barsaq – Le Figaro Magazine – 17.11.2001

"... e Giovanni Paolo II lascerà alla posterità... l'immagine del manto che indossava nella notte dell'apertura della Porta Santa del terzo millennio, una ricca esaltazione della potenza comunicativa della policromia. Un suo ulteriore gesto di coraggio e di fiducia nella storia."Philippe Daverio – Abitare – 408 luglio/agosto 2001

"... il Papa apriva e poi attraversava la Porta Santa con il suo piviale sfavillante, perché voleva far capire che il perdono di Dio che scende sull'uomo pentito non era qualcosa di tetro... L'immagine era là, nella figura del Papa, che pur nella sua sfavillante veste nuziale, si trascinava curvo, dolente... sulle Sue spalle non c'era soltanto la meraviglia di un abito..."Domenico del Rio – Karol il Grande – E.P. 2003

"In primo piano vediamo l'imponente veste liturgica del Santo Padre che gli conferisce presenza metafisica. Lo sfondo neutro di color oro/bruno evoca un'atmosfera solenne che fa risplendere i colori vivi sull'oro della veste. Gli stilisti hanno abbinato con maestria i colori dei continenti, avvolgendo il Pontefice simbolicamente nel Suo cristiano gregge mondiale"Petra Schaefer – Luigi Rocca. Eine Monographie - Venezia 2009

"Tutto ciò che per l’anziano Papa Polacco rappresentava quello storico passaggio tra due millenni è condensato in modo molto efficace in un’immagine rimasta impressa nella memoria di tutti. Quella dell’apertura della Porta Santa della Basilica Vaticana, il 24 dicembre 1999. San Giovanni Paolo II rivestito di un prezioso e straordinario piviale multicolore che varca simbolicamente la soglia del terzo millennio cristiano. Quando fu posto sulle spalle dell’anziano Papa in diretta mondiale – hanno spiegato i sarti veneti di X Regio che lo realizzarono – al suo inatteso apparire produsse un effetto dirompente. Molti lo amarono, altrettanti lo odiarono; si impose comunque come un potente dato mediatico al cui commento nessuno poté sottrarsi e nei giorni successivi costituì il tema dominante di ogni servizio giornalistico. Come in seguito disse Mons. Pier Marini: nessuno ricorda quel che il Papa disse in quella notte, tutti ricordano com’era vestito!"Il Fatto Quotidiano, blog – 9/01/2020

Note

Papa Giovanni Paolo II
Vesti e paramenti cattolici